Babadsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Babadsari, Jawa Tengah, by, 
 Babadsari, Banten, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar